Фелікс ( — «щасливий») — чоловіче ім'я.

Відомі представники

Люди 

 Луцій Корнелій Сулла Фелікс — римський полководець, консул, диктатор.
 Антоній Фелікс — римський прокуратор провінції Юдея.
 Фелікс — візантійський єпископ з 136 по 141 роки, святий.
 Фелікс I — двадцять шостий папа Римський.
 Фелікс II — антипапа.
 Фелікс III (II) — сорок восьмий папа Римський.
 Фелікс IV (III) — п'ятдесят четвертий папа Римський.
 Фелікс V — граф (з 1416 герцог) Савойський,  в 1391—1434, останній історичний антипапа.
 Фелікс Арвер — французький письменник, поет, драматург.
 Фелікс Мендельсон — німецький композитор єврейського походження, піаніст, органіст, диригент, музично-громадський діяч, автор весільного маршу.
 Фелікс Філіп Каніц — австро-угорський етнограф та географ, мав прізвисько «Балканський Колумб».
 Залізний Фелікс — прізвисько радянського державного діяча, революціонера, засновника ВЧК, одного з організаторів «червоного терору» — Фелікса Дзержинського.
 Фелікс Леклер — франкоканадський співак, автор пісень, актор, романіст та драматург. Почесний доктор Квебекського університету, кавалер декількох канадських та інших орденів.
 Фелікс Міелі Венерандо — бразильський футболіст, чемпіон світу з футболу 1970 року.

Тварини 

 Фелікс — перший кіт-космонавт, який у 1963 році здійснив суборбітальний політ у рамках французької космічної програми.
 Кіт Фелікс — мультиплікаційний герой.

Інше 

 1664 Фелікс — астероїд головного поясу, відкритий 4 лютого 1929 року.
 Фелікс — назва до 1996 року нагороди за видатні досягнення в Європейському кінематографі, яка вручаються Європейською кіноакадемією.
 Фелікс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія.
 Felix the Cat — відеогра.
 План «Фелікс» — план операції німецьких військ із захоплення Гібралтару в 1940 році (скасований).

Див. також 

 Сен-Фелікс
 Філікс
 Dryopteris filix-mas